Фотиев — русская фамилия.

Фотиев 
Известные носители:
 Фотиев, Альберт Аркадьевич (1931—1995) — доктор химических наук, профессор и академик РАН.
 Фотиев, Кирилл Васильевич (1928—1990) — русский зарубежный церковный и общественный деятель, священник Автокефальной Православной Церкви в Америке, член Народно-трудового союза.
 Фотиев, Пётр Петрович (1862—1914) — полковник, герой Первой мировой войны.
 Фотиев, Фёдор Афанасьевич (1846–1905) ― управитель Верх-Исетского завода в 1895―1905 годах.

Фотиева 
 Фотиева, Лидия Александровна (1881—1975) — член партии большевиков с 1904 года и личный секретарь В. И. Ленина.